Mixolineus är ett släkte av slemmaskar. Mixolineus ingår i familjen Mixolineidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Mixolineus